Макле́ц — топоним:
 Маклец (река) — река в Тульской области
 Маклец (деревня) — деревня в Новомосковском районе Тульской области
 Маклец (Ильинское) — бывшее сельцо в составе Тульского уезда, ныне Ильинка 1-я к северо-западу от г. Новомосковск.
 Маклец (станция) — железнодорожная станция